US Open 1997 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1997 (tennis, mannen)
 US Open 1997 (tennis, vrouwen)
 US Open 1997 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1997 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1997 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1997 (golf) - een golftoernooi